SIP steht für:
 Salamander Industrie-Produkte, ein Industrieunternehmen
 Scilab Image Processing toolbox, Scilabs Zusatzpaket zur Bilddatenverarbeitung, siehe Scilab
 Service Improvement Programm, Aktivität des Service Level Management Prozesses nach ITIL
 Serviço de Informações de Polícia, ein osttimoresischer Nachrichtendienst
 Session Initiation Protocol, ein Netzprotokoll zum Aufbau einer Kommunikationsverbindung (z. B. Internet-Telefonie)
 Shelter Implementation Plan
 Signal Iduna Park, Sponsorenname vom Westfalenstadion
 Sicherheit, Intervention, Prävention, Abteilungen verschiedener Schweizer Polizeicorps ähnlich dem Deutschen Ordnungsamt
 Internationaler Flughafen Simferopol, Ukraine, IATA-Code
 Single In-Line Package in der Elektronik
 Società Idroelettrica Piemontese (später Società Italiana per l'Esercizio Telefonico), den ehemaligen Telefonmonopolisten in Italien und Vorgänger von Telecom Italia
 Société genevoise d’instruments de physique (SIP), ein Schweizer Hersteller von Präzisionsmaschinen
 Soft Input Panel, eine verbreitete Eingabemethode für Pocket PC oder PNA
 Spektrale Induzierte Polarisation
 Standard Interchange Protocol für Selbstverbuchungsautomaten in Bibliotheken
 Statische IP-Adresse
 Sterilization in Place, ein Reinigungsverfahren für verfahrenstechnische Anlagen in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie
 Structural Insulated Panel
 Submission Information Package, ein Element des Open Archival Information System (OAIS)
 Substance Identity Profile, Stoffidentitätsprofil unter REACH
 Supernatural Investigation and Prevention, ein PC-Spiel in der Entwicklung
 System-in-Package, ein Integrationsansatz in der Mikroelektronik
 , eine Sicherheitstechnik im Betriebssystem macOS von Apple seit OS X El Capitan von 2015

Šip ist der Familienname folgender Personen:
 Therese Šip (1883–1969), österreichische Fürsorgerin und Politikerin

sip steht für:
 Denjongka (ISO-639-3-Code), Sprache in Indien

Siehe auch:
 Sipp

Abkürzung